Сезон 2019/2020 для «Бруклин Нетс» стал 53-м сезоном в истории клуба, 44-м — в истории выступлений клуба в чемпионате НБА, 8-м — после переезда из Нью-Джерси в Бруклин.

Важные даты 
 19 мая 2019 — Траджана Лэнгдона, который в «Бруклин Нетс» занимал должность ассистент генерального менеджера, стал генеральным менеджером в «Нью-Орлеан Пеликанс». 
 25 мая 2019 — Наняли Джеффа Петерсона в качестве ассистента генерального менеджера «Бруклин Нетс». До этого он занимал аналогичную должность в «Атланта Хокс».
 27 мая 2019 — Наняли Энди Бердсонга в качестве ассистента генерального менеджера «Бруклин Нетс». До этого он занимал аналогичную должность в «Сан-Антонио Спёрс».
 20 июня 2019 — Драфт НБА 2019 года прошёл в «Барклайс-центр», Бруклине (Нью-Йорк).
 1 июля 2019 — Открылся рынок свободных агентов.
 7 июля 2019 — Подписали Кайри Ирвинг.
 7 июля 2019 — Подписали и обменяли Д’Анджело Расселла в «Голден Стэйт Уорриорз». Взамен «Голден Стэйт» подписали и обменяли Кевина Дюранта. 
 16 августа 2019 — Михаил Прохоров договорился о продаже  Барклайс-центра, а также 51% акций «Бруклин Нетс». Сделка должна пройти одобрение Совета управляющих НБА. 18 сентября 2019 года сделка по купле-продажи контрольного пакета акций «Бруклин Нетс» была одобрена. 
 29 августа 2019 — Уилсон Чендлер был дисквалифицирован на 25 регулярного сезона из-за нарушения антидопинговой программы.   
 18 сентября 2019 — Наняли Дэвида Леви в качестве генерального директора «Бруклин Нетс» и Барклайс-центра. 
 23 сентября 2019 — Изменили дизайн паркета «Барклайс-центра». Основным цветом площадке стал серый. В центральном круге расположен логотип «Бруклин Нетс» без указания боро и штата. 
 23 сентября 2019 — Объявили о назначении Тьяго Сплиттера тренером по развитию игроков команды, и наняли Джона Холдена в качестве директора скаутской службы «Нетс».
 23 октября 2019 — Первый официальный матч сезона против «Миннесота Тимбервулвз» был проигран со счетом 126 на 127 в Барклайс-центре. 
 12 ноября 2019 — Прекратили сотрудничество с Дэвидом Леви по взаимному соглашению сторон. Исполняющим обязанности генерального директора «Бруклин Нетс» и Барклайс-центра назначили Оливера Вайсберга.
 7 марта 2020 — «Бруклин Нетс» и Кенни Аткинсон договорились о расторжении контракта. Исполняющим обязанности главного тренера «Нетс» стал Жак Вон.
 11 марта 2020 — НБА сообщила, что приостановила матчи регулярного сезона из-за обнаружения у одного игрока «Юта Джаз» коронавирусной инфекции COVID-19.
 17 марта 2020 — У четверых игроков «Бруклин Нетс», включая Кевина Дюранта, была обнаружена коронавирусная инфекция. 
 1 апреля 2020 —  Шон Маркс сообщил, что у зараженных игроков отсутствуют симптомы коронавируса и они все здоровы. 
 4 июня 2020  —  Совет управляющих НБА утвердил плана возобновления сезона.
 26 июня 2020 — НБА и профсоюз игроков НБА утвердили комплексный (детализированный) план возобновления сезона.
 28 июня 2020 — Стало известно, что Уилсон Чендлер отказался от участия в возобновлении сезона 2019/2020.    
 29 июня 2020 — У игроков в «Бруклин Нетс» Спенсера Динвидди и Деандре Джордана была обнаружена коронавирусная инфекция.
 7 июля 2020 — У Торина Принса была обнаружена коронавирусная инфекция.
 7 июля 2020 — «Бруклин Нетс» отправились в пузырь в Орландо для участия в возобновлении сезона 2019/2020 без Деандре Джордана, Спенсера Динвидди, Кевина Дюранта, Николаса Клэкстона, Кайри Ирвинга, Торина Принса, Уилсона Чендлера. Указанные игроки по разным причинам не примут участия в рестарте сезона.
 14 июля 2020 — У Майкла Бизли, проходившего карантин в Орландо, выявлен положительный тест на COVID-19.
 28 июля 2020 — Наняли Джона Аббамонди в качестве генерального директора «Бруклин Нетс», Барклайс-центра, Лонг-Айленд Нетс.
 31 июля 2020 — Возобновили регулярный сезон. Проиграли «Орландо Мэджик» со счетом 118 на 128.
 7 августа 2020  — Гарантировали себе участие в плей-офф.
 20 августа 2020  — Джо Харрис покинул пузырь в Орландо по личным причинам. Он пропустит как минимум 2 матча плей-офф. 
 23 августа 2020  — «Нетс» завершили сезон поражением 122:150 от «Торонто Рэпторс» в четырёх матчах первого раунда конференции.

Драфт 

Перед началом драфта у «Бруклин Нетс» было два драфт-пика первого раунда и один драфт-пик второго раунда. 20 июня 2019 года «Бруклин» обменял 27 драфт-пик первого раунда в «Лос-Анджелес Клипперс» на 56-й драфт-пик второго раунда и будущий выбор в первом раунде 2020 года. 6 июля 2019 года «Нетс» обменяли права с драфта на Никейла Александер-Уокера в «Атланта Хокс».

Состав

Ротация состава 
Последнее обновление 05.08.2020

Регулярный сезон

Положение в турнирной таблице

Плей-офф

Сыгранные матчи

Летняя лига НБА

Предсезонные матчи

Регулярный сезон

Плей-офф

Статистика игроков

Летняя лига 

|-
|style="text-align:left;" |Джарретт Аллен
|5||5||26.6||.611||.000||.640||10.6||1.6||0.8||2.2||16.4
|-
|style="text-align:left;" |Джош Грей
|6||6||23.9||.491||.455||.917||4.3||3.5||1.3||0.3||12.0
|-
|style="text-align:left;" |Джанан Муса
|6||6||21.6||.333||.321||.783||5.0||2.7||0.7||0.2||11.5
|-
|style="text-align:left;" |Тео Пинсон
|5||5||24.1||.295||.217||.952||3.6||3.0||0.2||0.0||10.2
|-
|style="text-align:left;" |Родион Куруц
|6||6||24.5||.458||.333||.500||5.3||2.3||1.7||0.8||9.3
|-
|style="text-align:left;" |Исайя Кординье
|5||1||17.8||.344||.286||.750||3.6||1.0||0.4||0.8||7.0
|-
|style="text-align:left;" |Ахмед Хилл
|6||0||18.2||.448||.412||.889||2.3||0.5||0.3||0.2||6.8
|-
|style="text-align:left;" |Амида Бримах
|6||1||12.5||.650||.000||.688||4.5||0.2||0.0||2.2||6.2
|-
|style="text-align:left;" |Николас Клэкстон
|4||0||15.8||.611||.000||.000||4.8||0.0||0.2||0.5||5.5
|-
|style="text-align:left;" |Джейлен Хэндс
|5||0||10.8||.281||.091||.700||2.2||1.0||0.2||0.0||5.2
|-
|style="text-align:left;" |Си Джей Массинберг
|4||0||11.0||.333||.000||.625||1.8||0.0||0.5||0.2||4.8
|-
|style="text-align:left;" |Джейлен Моррис
|5||0||13.0||.308||.333||.556||1.8||0.4||0.2||0.2||3.0
|-
!Всего
!6
! —
! —
!.430
!.271
!.725
!44.7						
!15.0
!6.2
!7.0
!88.2
|}

Предсезонные матчи 2019 года 

|-
|style="text-align:left;" |Торин Принс
|4||3||22.4||.632||.696||1.000||3.2||1.2||0.8||0.2||16.8 
|-
|style="text-align:left;" |Джанан Муса
|4||0||17.8||.486||.467||.583||2.8||1.0||1.2||0.2||12.0
|-
|style="text-align:left;" |Карис Леверт
|4||4||17.2||.552||.462||.700||3.2||4.2||2.0||0.2||11.2
|-
|style="text-align:left;" |Спенсер Динвидди
|4||2||21.9||.293||.333||.733||4.8||5.5||1.0||0.0||10.5	
|-
|style="text-align:left;" |Джарретт Аллен
|4||3||20.5||.625||.000||.571||5.5||1.2||0.8||1.8||9.5
|-
|style="text-align:left;" |Дэвид Нваба
|4||0||	20.4||.560||.333||.667||4.0||1.5||1.2||0.2||9.5
|-
|style="text-align:left;" |Кайри Ирвинг
|2||2||13.0||.412||.400||1.000||1.5||2.0||1.0||0.0||9.5
|-
|style="text-align:left;" |Гарретт Темпл
|4||0||20.1||.400||.368||1.000||1.8||2.5||0.5||0.2||7.8
|-
|style="text-align:left;" |Николас Клэкстон
|3||0||8.9||.667||.333||.556||2.3||0.7||0.3||1.3||7.3
|-
|style="text-align:left;" |Родион Куруц
|4||2||22.7||.409||.438||.333||5.2||0.8||0.2||0.0||6.8
|-
|style="text-align:left;" |Деандре Джордан
|4||1||20.8||.667||.000||.643||8.8||1.5||0.8||1.0||6.2
|-
|style="text-align:left;" |Джо Харрис
|3||3||21.5||.368||.273||.500||2.7||2.3||0.3||0.0||6.0
|-
|style="text-align:left;" |Тео Пинсон
|4||0||17.0||.267||.067||.857||1.5||3.2||0.5||0.2||5.8
|-
|style="text-align:left;" |Уилсон Чендлер
|1||0||10.8||1.000||.000||.000||2.00||1.0||1.0||0.0||4.0
|-
|style="text-align:left;" |Генри Элленсон
|2||0||6.1||.333||.000||.000||2.0||0.5||0.0||0.0||1.0
|-
|style="text-align:left;" |Лэнс Томас
|1||0||12.0||.000||.000||.000||2.0||1.0||0.0||0.0||0.0
|-
|style="text-align:left;" |Денг Адель
|1||0||2.2||.000||.000||.000||1.0||0.0||0.0||0.0||0.0
|-
|style="text-align:left;" |Си Джей Уильямс
|1||0||2.2||.000||.000||.000||0.0||0.0||0.0||0.0||0.0
|-
!Всего
!4
! —
! —
!.472
!.386
!.655
!47.5
!26.8
!10.2
!5.2
!112.2
|}

Предсезонные матчи 2020 года в Орландо

|-
|style="text-align:left;" |Карис Леверт
|3||3||25.7||.421||.167||.818||3.0||4.0||1.7||0.3||20.0
|-
|style="text-align:left;" |Тайлер Джонсон
|2||0||17.9||.556||.625||.600||2.0||0.0||0.5||0.0||14.0 
|-
|style="text-align:left;" |Родион Куруц
|3||0||22.2||.583||.667||.571||5.0||1.7||1.7||1.0||13.3	
|-
|style="text-align:left;" |Джарретт Аллен
|3||3||25.8||.773||.000||.455||10.3||1.7||1.3||0.7||13.0	
|-
|style="text-align:left;" |Джо Харрис
|2||2||26.0||.350||.286||.667||4.0||1.5||0.0||1.0||10.0	
|-
|style="text-align:left;" |Гарретт Темпл
|3||1||23.6||.321||.333||1.000||4.0||2.0||0.7||0.7||8.3
|-
|style="text-align:left;" |Джанан Муса
|3||0||13.8||.385||.200||.769||2.0||0.7||0.7||0.0||7.0
|-
|style="text-align:left;" |Джастин Андерсон
|2||0||16.3||.500||.429||.500||4.5||3.0||1.5||0.0||6.0 
|-
|style="text-align:left;" |Тимоте Луваву-Кабарро
|3||3||24.3||.240||.125||1.000||2.7||1.3||1.3||0.0||6.0
|-
|style="text-align:left;" | Лэнс Томас
|3||0||9.8||.364||.500||.500||1.3||1.0||0.3||0.7||4.3	
|-
|style="text-align:left;" |Крис Чиозза
|3||3||25.5||.158||.154||1.000||4.7||6.0||2.0||0.3||4.0	
|-
|style="text-align:left;" |Джеремайя Мартин
|3||0||15.7||.385||0.000||.333||1.3||1.3||0.3||0.7||3.7	
|-
!Всего
!3
! —
! —
!.419
!.347
!.671
!41.3				
!22.7
!11.3
!5.0
!99.7
|}

Регулярный сезон

|-
|style="text-align:left;" |Кайри Ирвинг
|20||20||32.9||.478||.394||.922||5.2||6.4||1.4||0.5||27.4
|-
|style="text-align:left;" |Спенсер Динвидди
|64||49||31.2||.415||.308||.778||3.5||6.8||0.6||0.3||20.6
|-
|style="text-align:left;" |Карис Леверт
|45||31||29.6||.425||.364||.711||4.2||4.4||1.2||0.2||18.7
|-
|style="text-align:left;" |Джо Харрис
|69||69||30.8||.486||.424||.719||4.3||2.1||0.6||0.2||14.5		
|-
|style="text-align:left;" |Торин Принс
|64||61||29.0||.376||.339||.798||6.0||1.8||0.9||0.4||12.1
|-
|style="text-align:left;" |Тайлер Джонсон
|8||4||24.3||.405||.389||1.000||3.0||3.0||0.5||0.1||12.0
|-
|style="text-align:left;" |Джарретт Аллен
|70||64||26.5||.649||.000||.633||9.6||1.6||0.6||1.3||11.1
|-
|style="text-align:left;" |Гарретт Темпл
|62||35||27.9||.378||.329||.805||3.5||2.5||0.8||0.5||10.3
|-
|style="text-align:left;" |Деандре Джордан
|56||6||22.0||.666||.000||.680||10.0||1.9||0.3||0.9||8.3
|-
|style="text-align:left;" |Тимоте Луваву-Кабарро
|47||2||18.1||.435||.388||.852||2.7||0.6||0.4||0.1||7.8	
|-
|style="text-align:left;" |Джеремайя Мартин
|9||0||11.0||.453||.278||.786||1.1||2.0||0.8||0.2||7.1
|-
|style="text-align:left;" |Донта Холл
|5||0||17.0||.778||.000||.417||4.6||0.4||0.4||1.0||6.6 
|-
|style="text-align:left;" |Крис Чиозза
|18||2||15.4||.425||.357||1.000||2.1||3.1||0.6||0.1||6.4	
|-
|style="text-align:left;" |Уилсон Чендлер
|35||3||21.0||.404||.306||.870||4.1||1.1||0.5||0.3||5.9
|-
|style="text-align:left;" |Дэвид Нваба
|20||0||13.4||.521||.429||.667||2.3||0.4||0.6||0.6||5.2
|-
|style="text-align:left;" |Джамал Кроуфорд
|1||0||6.0||.500||.500||.000||0.0||3.0||0.0||0.0||5.0
|-
|style="text-align:left;" |Джанан Муса
|40||0||12.2||.372||.244||.750||2.2||1.1||0.4||0.0||4.8	
|-
|style="text-align:left;" |Родион Куруц
|47||9||14.6||.446||.367||.632||2.9||1.1||0.5||0.1||4.6
|-
|style="text-align:left;" |Николас Клэкстон
|15||0||12.5||.563||.143||.524||2.9||1.1||0.1||0.5||4.4
|-
|style="text-align:left;" |Иман Шамперт
|13||0||18.5||.328||.242||.571||2.6||0.9||0.9||0.2||4.2
|-
|style="text-align:left;" |Тео Пинсон
|33||0||11.1||.290||.188||.938||1.6||1.7||0.5||0.1||3.6
|-
|style="text-align:left;" |Лэнс Томас
|7||4||14.0||.348||.308||1.000||1.9||0.9||0.0||0.0||3.4	 	
|-
|style="text-align:left;" |Джастин Андерсон
|10||1||10.7||.263||.207||.500||2.1||0.8||0.0||0.6||2.8	
|-
|style="text-align:left;" |Генри Элленсон
|5||0||3.0||.143||.000||.000||1.2||0.2||0.0||0.0||0.4
|-
!Всего
!72
! —
! —
!.448
!.381	
!.745
!47.9							
!24.5
!6.4
!4.5
!111.8	
|}

Плей-офф

|-
|style="text-align:left;" |Карис Леверт
|4||4||35.0||.370||.429||.720||6.0||9.5||1.3||0.3||20.3	
|-
|style="text-align:left;" |Джо Харрис
|2||2||36.2||.522||.583||.500||10.0||1.0||0.5||0.0||16.5	
|-
|style="text-align:left;" |Тимоте Луваву-Кабарро
|4||3||32.8||.339||.333||.917||3.8||1.5||0.8||0.0||16.0	
|-
|style="text-align:left;" |Тайлер Джонсон
|4||2||23.2||.457||.393||1.000||1.8||2.3||0.0||0.3||13.8	
|-
|style="text-align:left;" |Гарретт Темпл
|4||4||34.3||.347||.250||.833||2.8||2.0||0.8||0.3||12.0
|-
|style="text-align:left;" |Джарретт Аллен
|4||4||33.0||.583||.000||.813||14.8||2.3||0.5||1.8||10.3	
|-
|style="text-align:left;" |Джастин Андерсон
|3||0||9.4||.417||.455||1.000||2.7||1.0||0.0||0.3||6.3
|-
|style="text-align:left;" |Крис Чиозза
|4||0||16.1||.333||.313||.500||1.5||4.3||1.3||0.0||5.8
|-
|style="text-align:left;" |Родион Куруц
|4||1||14.6||.550||.000||.000||3.3||0.8||0.3||0.5||5.5
|-
|style="text-align:left;" |Джанан Муса
|3||0||13.1||.182||.000||.714||1.0||1.3||0.0||0.3||4.7	
|-
|style="text-align:left;" |Джеремайя Мартин
|3||0||9.0||.286||.600||1.000||1.0||1.3||0.0||0.3||4.0
|-
|style="text-align:left;" |Донта Холл
|3||0||2.3||.600||.000||.250||1.7||0.0||0.0||0.7||2.3
|-
|style="text-align:left;" | Лэнс Томас
|3||0||5.7||.200||.000||.500||1.0||0.0||0.0||0.3||1.3	
|-
!Всего
!4
! —
! —
!.397	
!.337	
!.724
!44.3							
!25.8
!5.0
!4.5
!105.8	
|}

Травмы

Звёздный уикенд НБА 

 Джо Харрис получил приглашение на участие в конкурсе трёхочковых бросков, а Спенсер Динвидди стал участником конкурса умений. Оба игрока не вышли финальный раунд.

Награды

Рекорды и достижения 
 23 октября 2019 года в поединке против «Миннесота Тимбервулвз» Кайри Ирвинг стал первым игроком в истории НБА, который набрал 50 очков в дебютном матче за новую команду. Кайри стал 7 игроком в истории «Нетс», который набрал 50 очков.
 31 января 2020 года Кайри Ирвинг стал первым игроком в истории «Нетс», который набирал 45 очков и более в трёх играх одного сезона.
 3 марта 2020 года «Бруклин Нетс» в поединке с «Бостон Селтикс» обновил клубный рекорд по очкам в любой четверти. Игроки «Бруклина» в 4 четверти набрали 51 очко.
 4 августа 2020 года в матче против «Милуоки Бакс» Джамал Кроуфорд стал самым старейшим игроком, который играл за «Нетс» за всю историю клуба. В своей дебютной игре за «Бруклин» Кроуфорду было 40 лет и 137 дней.

Сделки

Покупки и обмены

Свободные агенты

Переподписание

Дополнение

Ушли

Подписание игроков с драфтов

Примечания

Ссылки 
 
 

НБА в сезоне 2019/2020
Сезоны Бруклин Нетс